Erste Frau ist Titel oder -bestandteil:
 Erste Frau im Staat, siehe First Lady
 Seine erste Frau, Roman von William Somerset Maugham (1930)
 Die erste Frau im Leben, US-Film von Frank Borzage (1928)